Иван Никольский:
 Никольский, Иван Михайлович (1878—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Никольский, Иван Николаевич (1868—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Никольский, Иван Степанович (1866—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик. Примечания